Интеко:
 «Интеко» — российская компания.
 «Интеко» — название с 1999 по 2002 годы мини-футбольного клуба «Динамо-23» из Москвы.